Medrissa puede hacer referencia a:
 Medrissa, localidad de Argelia.
 Medrissa, cráter del planeta Marte.